Erbsenbach ist ein Gewässername:

 Erbsenbach (Gammelsbach), rechter Zufluss des Gammelsbachs an der Landesgrenze zwischen Gammelsbach, Beerfelden, Odenwaldkreis, Hessen und Ebersbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Erbsenbach, Alternativname des Arbesbach (Krottenbach), linker Zufluss des Krottenbachs im Stadtbezirk Döbling, Wien, Bundesland Wien
 Erbsenbach (Stiersbach), rechter und Hauptstrang-Oberlauf des Stiersbach bei Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Erbsengraben